Gedeck bezeichnet:
Tischgedeck, die Ausstattung und Anordnung von Essbesteck, Servietten, Geschirr sowie die Dekoration auf dem Esstisch
 Damengedeck, Kombination eines alkoholischen Getränks mit einem nicht-alkoholischen.
Herrengedeck, Kombination aus zwei alkoholischen Getränken
Trockenes Gedeck, Servierform

Gedeck ist der Familienname von
Martina Gedeck (* 1961), deutsche Schauspielerin